Намдаков — бурятская фамилия. Известные носители:
 Намдаков, Даши Бальжанович (род. 1967) — российский скульптор, художник, ювелир, член Союза художников России.
 Намдаков, Зандара Хутуктуевич (род. 1934) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.